Хме́лево и Хмелёво — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Хмелево — агрогородок в Жабинковском районе Брестской области.

Россия 
 Хмелево — деревня в Выгоничском районе Брянской области.
 Хмелево — деревня в Киржачском районе Владимирской области.
 Хмелево — деревня в Устюженском районе Вологодской области.
 Хмелево — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Хмелёво — село в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области.
 Хмелево — деревня в Большемуртинском районе Красноярского края.
 Хмелево — деревня в Городском округе Бор Нижегородской области.
 Хмелево — деревня в Уренском районе Нижегородской области.
 Хмелево — деревня в Парфинском районе Новгородской области.
 Хмелево — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Хмелево — деревня в Кувшиновском районе Тверской области.
 Хмелево — деревня в Лесном районе Тверской области.
 Хмелево — деревня в Максатихинском районе Тверской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Хмелево — село в Черноморском районе.

Украина 
 Хмелево — бывшее название села Берлин в Бродовском районе Львовской области.

См. также 
 Хмелевка
 Хмелев